Ladysmith kan syfta på följande platser:

Australien 

 Ladysmith, Nya Sydwales, Wagga Wagga,

Kanada 

 Ladysmith, British Columbia, Cowichan Valley Regional District,

Sydafrika 
 Ladysmith, KwaZulu-Natal

USA 

 Ladysmith, Wisconsin, countyhuvudort, Rusk County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar